Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1981 го́да () — 37-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

22 лучших футболиста 
Список 22 лучших футболистов:

Сильнейшие по линиям

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

1981
Спорт в Латвии в 1981 году
Футбол в СССР в 1981 году